Il Sail Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2008. Il torneo si è giocato a Nuova Delhi in India dal 12 al 18 maggio 2008 su campi in cemento e aveva un montepremi di $50 000.

Vincitori

Singolare

 Lu Yen-Hsun ha battuto in finale  Brendan Evans 5-7 7-65 6-3

Doppio

 Colin Ebelthite /  Samuel Groth hanno battuto in finale  Mohammed Al Ghareeb /  Illja Marčenko 2-6 7-6(5) [10-8]

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2008